Muhammad Aslam ist der Name folgender Personen:

* Muhammad Aslam (Leichtathlet) (1922–2019), pakistanischer Sprinter
 Muhammad Aslam (Diplomat), pakistanischer Diplomat